Szpieg – potoczne określenie osoby zajmującej się szpiegostwem.

 Filmy
 Szpieg − polski film przedwojenny z 1915 roku w reżyserii Aleksandra Hertza
 Szpieg − niemiecki film niemy z 1917 roku w reżyserii Karla Heilanda
 Szpieg − brytyjsko−niemiecko-węgierski dramat wojenny z 2006 roku w reżyserii Rega Travissa
 Szpieg − brytyjsko−francuski film szpiegowski z 2011 roku w reżyserii Tomasa Alfredsona

 Serial
 Szpieg − serial telewizyjny, emitowany na antenie stacji telewizyjnej TVN w 2008 roku

ko:스파이